Acasă desemnează locul în care fiecare om simte că ar fi locul său de origine sau unde locuiește. 

Acasă se mai poate referi la:
 
 Acasă (film din 2007) - un film de scurt metraj, regia Paul Negoescu
 Acasă (album) - album muzical din 2013 al artistului român Smiley
 Acasă TV - un post de televiziune din România, anterior sub denumirea Acasă, PRO 2 sau Acasă în Moldova
 Acasă Gold - un post de televiziune din România, anterior sub denumirea PRO Gold